Франковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Франковка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Франковка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.